Piccadilly Jim (roman), een roman uit 1917 van P.G. Wodehouse
Piccadilly Jim (1919), een film van Wesley Ruggles
Piccadilly Jim (1936), een film van Robert Z. Leonard
Piccadilly Jim (2004), een film
Piccadilly Jim (2005), een film van John McKay